San Demetrio har flere betydninger:

 San Demetrio Corone, en italiensk by i regionen Calabrien, Italien
 San Demetrio ne' Vestini, en italiensk by i regionen Abruzzo i Italien